Alapmű
 Akiért a harang szól (For Whom the Bell Tolls), Ernest Hemingway regénye (1940)

 Filmek
 Akiért a harang szól (For Whom the Bell Tolls), 1943-as amerikai film Hemingway regényéből, rendezte Sam Wood, főszereplők Gary Cooper, Ingrid Bergman
 Akiért a harang szól, az Álomépítők c. magyar tévésorozat epizódja (2010. november; S1 E7)
 Akiért a harang szól (For Whom the Bell Tolls), a Vámpírnaplók c. amerikai tévésorozat epizódja (2013. október; S5 E4)

Megjegyzés
 Ezen a napon nem szerepelnek a „For Whom the Bell Tolls” további film-adaptációi, amelyek magyar címmel nem kerültek forgalomba (1965, 2021, stb.)